Brethren (en anglais) est un pluriel de brother (frère) qui désigne de nombreuses dénominations chrétiennes, majoritairement anabaptistes.

Fin du Moyen Âge
 Frères apostoliques (XIIIe siècle), ordre mendiant semblable aux Franciscains
 Kalands Brethren (13e siècle), organisation caritative allemande
 Frères de l'Esprit Libre (XIIIe siècle), mouvement de réforme mystique
 Les Frères de la vie commune (XIVe siècle), communautés intentionnelles dédiées au service
 L'Église morave, également connue sous le nom de United Brethren, Unitas Fratrum et Bohemian Brethren, descend des disciples de Jan Hus, un réformateur tchèque brûlé sur le bûcher en 1415 et du noble et théologien bohème du XVe siècle Petr Chelčický
 Les Assemblées de Frères (de Plymouth, Dublin, 1820)
 L'Unité des Frères, trouve également ses racines dans le travail de Hus et Chelčický

Groupes anabaptistes
Ces groupes sont issus du mouvement anabaptiste à l'époque de la Réforme protestante (XVIe siècle).

 Les Huttérites, également connus sous le nom de Frères huttériens, sont originaires d'anabaptistes allemands, suisses et tyroliens dirigés par Jacob Hutter dans les années 1520
 Les Frères suisses, le nom des anabaptistes suisses utilisé de 1525 jusqu'à leur scission en groupes amish et mennonite en 1693
 Les Frères Mennonites, sont originaires des mennonites russes en 1860

Frères de Schwarzenau
Les Schwarzenau Brethren est un mouvement fondé en 1708 à Schwarzenau, Bad Berleburg, Allemagne, avec Alexander Mack. Leurs racines sont dans le mouvement piétiste radical mais ils ont été fortement influencés par la théologie anabaptiste. Ils ont également été appelés « Dunkers » ou « Frères baptistes allemands ». Le groupe se scinde en trois ailes en 1881-1883 :

Traditionalistes 
 Old German Baptist Brothers, une partie du mouvement de l'ordre ancien
 Old Brethren, une dénomination qui s'est séparée des Old German Baptist Brothers en 1913 et 1915
Old Brethren German Baptist, également connu sous le nom de Leedyites, la dénomination la plus conservatrice des frères de Schwarzenau. Ils vivent dans l'Indiana et le Missouri
Old Order German Baptist Brethren, une petite dénomination très conservatrice
Old German Baptist Brethren, New Conference, formé en 2009 à la suite d'une scission parmi les Old German Baptist Brethren

Conservateurs 
Église des Frères, basée à Elgin, Illinois
Dunkard Brethren, une petite dénomination conservatrice qui s'est retirée de l'Église des Frères en 1926
Fellowship of Grace Brethren Churches, ancien nom de Charis Alliance, une dénomination théologiquement conservatrice qui s'est séparée de l'Église des Frères en 1939
Conservative Grace Brethren Churches, International, une dénomination conservatrice qui s'est séparée de la Fellowship of Grace Brethren Churches

Progressistes 
The Brethren Church, basée à Ashland, Ohio

Frères de la rivière
Les River Brethren ont leurs origines dans les ministères de l'évêque mennonite Jacob Engle et du pasteur mennonite Martin Boehm, dans le comté de Lancaster (Pennsylvanie) pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ils ont également été influencés par les Schwarzenau Brethren et comprennent (entre autres) :
Brethren in Christ Church, une dénomination chrétienne anabaptiste avec des racines dans l'église mennonite, le piétisme et la sainteté wesleyenne. Ils ont également été connus sous le nom de River Brethren et River Mennonites
Église des Frères Unis en Christ, une dénomination évangélique basée à Huntington, Indiana. 
Frères de la Rivière de l'Ancien Ordre

Anciens Frères de la Rivière 
Ils ont fusionné avec l'Église méthodiste unie en 1968 :
Église des Frères Unis en Christ (Nouvelle Constitution)
Frères évangéliques unis

Frères de Plymouth
Les Plymouth Brethren sont nés des travaux des années 1820 de John Nelson Darby et d'autres en Irlande, au Royaume-Uni et en Inde. Plymouth Brethren divisé en deux branches en 1848 :
Frères étroits
Plymouth Brethren Christian Church, également connu sous le nom de Raven-Taylor-Hales Brethren
Églises locales (affiliation), également appelées Church Assembly Hall
Frères larges
Gospel Hall Frères, également connus sous le nom d'Assemblées Gospel Hall
Needed Truth Brothers, également connu sous le nom d'Églises de Dieu
Indian Brethren, un mouvement religieux évangélique prémillénaire
Kerala Brethren, Assemblée, également connue sous le nom de Verbada Sabha

Autres groupes religieux
Apostolic United Brethren, un groupe fondamentaliste mormon
The Brethren (Jim Roberts group), un mouvement apocalyptique du peuple Jésus des années 1970
Brethren of Purity, une société secrète de philosophes musulmans au VIIIe ou Xe siècle de notre ère
 L'Église des frères luthériens d'Amérique est une dénomination luthérienne piétiste qui a émergé au cours de l'éveil spirituel du XIXe siècle parmi les congrégations luthériennes du haut Midwest des États-Unis. Ils ont formé un synode séparé en 1900.
Église évangélique des frères tchèques, une église protestante luthérienne-réformée tchèque
 Les Frères polonais, également connus sous le nom de Sociniens, étaient un groupe anti-trinitaire, précurseurs des Unitariens
 Les Social Brethren sont nés dans le comté de Saline, dans l'Illinois, en 1867, le résultat d'une tentative de résoudre le problème de l'esclavage en faveur de l'union sur une croyance commune en la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ.
Frères étudiants, une société de l'Église gréco-catholique ukrainienne
United Brethren, un groupe de méthodistes qui ont ensuite rejoint l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
Les Frères unis du septième jour, un organisme adventiste
"Les Frères", un nom collectif pour les autorités générales de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours

Articles connexes 
 Anabaptisme
 Anarchisme chrétien
 Évangélisme
 Réforme radicale

Références 
 
 Brethren Encyclopedia, Vol. I-III, Donald F. Durnbaugh, editor
 Brethren Encyclopedia, Vol. IV, Donald F. Durnbaugh and Dale V. Ulrich, editors, Carl Bowman, contributing editor
 Gathering Unto His Name, by Norman Crawford (on Plymouth Brethren)
 Encyclopedia of American Religions, J. Gordon Melton, editor
 Handbook of Denominations in the United States, by Frank S. Mead, Samuel S. Hill, and Craig D. Atwood
 Mennonite Encyclopedia, Cornelius J. Dyck, Dennis D. Martin, et al., editors
 Profiles in Belief: the Religious Bodies in the United States and Canada, by Arthur Carl Piepkorn
 Religious Congregations & Membership in the United States (2000), Glenmary Research Center
 Daniel S. Larangé, La Parole de Dieu en Bohême et Moravie. La tradition de la prédication dans l’Unité des Frères de Jan Hus à Jan Amos Comenius, Paris, L’Harmattan, 2008 (Spiritualité & Religions)

Mouvement chrétien
Protestantisme
Piétisme et mysticisme protestants